Шаролапова — женская форма фамилии Шаролапов.
 Шаролапова, Нина Владимировна (род. 1949) — украинская актриса театра и кино, педагог, народный артист Украины.
 Шаролапова, Таисия Фёдоровна (1925—2009) — начальник сборочного цеха Пензенского часового завода, Герой Социалистического Труда (1960).